Die Segunda División 1984/85 war die 54. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1984 und endete am 19. Mai 1985. Meister wurde UD Las Palmas.

Vor der Saison 
Die 20 Mannschaften trafen an 38 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen der FC Cádiz, RCD Mallorca und UD Salamanca teil. Aus der Segunda División B kamen CD Calvo Sotelo, CD Logroñés, CF Lorca Deportiva und CE Sabadell.

Abschlusstabelle

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – UD Las Palmas
 2. – FC Cádiz
 3. – Celta Vigo

 Absteiger in die Segunda División B
 17. – UD Salamanca
 18. – FC Granada
 19. – CD Calvo Sotelo
 20. – CF Lorca Deportiva

 Absteiger aus der Primera División
 CD Málaga
 FC Elche
 Real Murcia

 Aufsteiger in die Segunda División
 Albacete Balompié
 Deportivo Aragón
 Rayo Vallecano
 Sestao SC

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1984/85
Fußballsaison 1984/85